Западные Висайи (регион VI, ) — один из 17 регионов Филиппин. Состоит из семи провинций, располагается на западе Филиппин.

Административный центр региона — город Илоило.

Провинции региона

Примечания 

Регионы Филиппин